Centro de Atenção Psicossocial
Faculdade de Medicina de Botucatu (Centro Acadêmico Pirajá da Silva)
Caps lock — tecla de computador

Desambiguações de siglas